Негабарит (, , ) – 

 Окремість скельної гірської породи чи корисної копалини, отримана у вибої при веденні гірничих робіт (головним чином буровибухових) і більша за розміром від кондиційного шматка. Шматок гірської породи розмір якого перевищує максимально припустимий за технологічними умо-вами екскавації, транспортування і дроблення у дробарках. Підлягає дробленню. Допустимий лінійний розмір максимального шматка визначають розрахунком на основі місткості ковша екскаватора або ін. навантажувача; , місткості кузова вагона, вагонетки, самоскиду тощо; найменшої сторони приймального отвору бункера або дробарки; ширини стрічки конвеєра. 
 Розмовне – відсутність необхідних зазорів у гірничих виробках. 
 Негабаритний вантаж — вантажі та обладнання, що перевищують стандартні розміри транспортування.

Література 
 

Гірнича термінологія